A 2020-as Tour de Hongrie a sorozat történetének 41. versenye volt, amit 2020. augusztus 29. és szeptember 2. között bonyolítottak le.

Előzmények
A versenyt eredetileg a 2020-as Giro d’Italia magyarországi szakaszai után két nappal, május 13. és 17. között rendezték volna. 2020 február elejéig már öt World Tour kategóriás csapat jelezte indulási szándékát. Február 12-én került sor a verseny útvonalának bemutatására. A 861 kilométeres távot Debrecen–Hajdúszoboszló, Karcag–Nyíregyháza, Sárospatak–Kazincbarcika, Miskolc–Kékestető, Esztergom–Esztergom útvonalon jelölték ki. Március 17-én a koronavírus-járvány miatt a szervezők októberre halasztották a versenyt. Május 19-én az UCI nyilvánosságra hozta a módosított versenynaptárát, amiben augusztus 29 és szeptember 2 között jelölték ki a verseny időpontját. Júniusban bejelentették, hogy eredetileg záró Esztergom–Esztergom szakaszt az első napra helyezték.

Indulók
A versenyen 20 csapat 120 versenyzője indulhat el.

Szakaszok

Útvonal
1. szakasz: Esztergom – Pilismarót – Dobogókő – Esztergom (3×)
2. szakasz: Debrecen – Hajdúhadház – Hajdúvid – Hajdúböszörmény – Balmazújváros – 33-as főút – Debrecen – Hajdúhadház – Hajdúvid – Hajdúböszörmény – Balmazújváros – Nagyhegyes – Hajdúszoboszló
3. szakasz: Karcag – Kunmadaras – Tiszaörs – Tiszafüred – Hortobágy – Nagyhegyes – Balmazújváros – Hajdúböszörmény – Hajdúvid – Hajdúhadház – Téglás – Újfehértó – Nagykálló – Napkor – Nyíregyháza
4. szakasz: Sárospatak – Szerencs – Arnót – Boldva – Edelény – Kazincbarcika – Tardona – Vadna – Kazincbarcika – Tardona – Vadna – Kazincbarcika
5. szakasz: Miskolc – Lillafüred – Hollóstető – Répáshuta – Eger – Egerszalók – Verpelét – Markaz – Abasár – Mátrafüred – Mátraháza – Parád – Recsk – Verpelét – Markaz – Gyöngyös – Mátrafüred – Kékestető

Összefoglaló

1. szakasz
A rajt után kilencen szökést kezdeményeztek és négyperces előnyre tettek szert. A mezőny a harmadik kör emelkedőjén befogott minden szökevényt és a szakasz mezőnybefutóban dőlt el. 

Részhajrák
Esztergom (36 km): Veljko Stojnic – Mattia Viel – Diether Sweeck
Esztergom (72 km): Veljko Stojnic – Lukas Meiler – David Lozano Riba
Hegyihajrák
Dobogókő (22 km, 2. kategória): David Lozano Riba – Lukas Meiler – Mattia Viel
Dobogókő (61 km, 2. kategória): Veljko Stojnic – Lukas Meiler – David Lozano Riba
Dobogókő (100 km, 2. kategória): Valter Attila – Tobias Foss – Damien Howson

2. szakasz

A szakasz elején egy ötfős csoport megszökött a mezőnytől. A magyar válogatottban induló Szatmáry András sikeresen felzárkózott hozzájuk és megnyerte a debreceni részhajrát. A szökevények előnye 5 perc volt. A mezőny 10 kilométerrel a céltól fogta meg a szökést. A sprintbefutót az olasz Jakub Mareczko nyerte meg. A sárgatrikós Jon Aberasturi bukott a befutóban, de megőrizte a vezetést összetettben.

Részhajrák
Debrecen (82 km): Szatmáry András – Gilles De Wilde – Žiga Horvat
Balmazújváros 136 km): Gilles De Wilde – Szatmáry András – Arturo Gravalos Lopez

3. szakasz

A rajtot követően ismét egy szökevénycsoport alakult ki, ami hatperces előnyre tett szert. A cél előtt a mezőny utolérte a szökevényeket és sprintben szerezte meg második szakaszgyőzelmét Jakub Mareczko. Az összetett versenyben Kaden Groves vette át a vezetést.

Részhajrák
Hortobágy (71 km): Lennard Hofstede – Emiel Planckaert – Kristian Kulset
Hajdúböszörmény (110 km): Lennard Hofstede – Emiel Planckaert – Kristian Kulset
Nagykálló (160 km): Lennard Hofstede – Emiel Planckaert – Kristian Kulset

4. szakasz

A szerencsi részhajrá után alakult ki az első szökés, de az utolsó kazinzbarcikai körben befogtak mindenkit. 1,5 kilométerrel a cél előtt bukás történt a mezőnyben. A győzelmet sorozatban harmadszor Mareczko szerezte meg. Erre utoljára 1953-ban volt példa a verseny történetében.

Részhajrák
Szerencs (36 km): Itamar Einhorn – Quinn Simmons – David van der Poel 
Kazincbarcika (104 km): Digo Pablo Sevilla Lopez – Rózsa Balázs – Alejandro Osorio Carvajal
Kazincbarcika (142 km): Chris Harper – Digo Pablo Sevilla Lopez – Pelikán János
Hegyihajrák
Tardona (117 km, 3. kategória): Alejandro Osorio Carvajal – Rózsa Balázs – Pelikán János
Tardona (155 km, 3. kategória): Chris Harper – Pelikán János – Quinn Simmons

5. szakasz

A Hollóstetőn Roland Thalmann és Koen Bouwman próbálkozott szökéssel. Bouwman leszakadása után Thalmann kb. száznegyven kilométeren át egyedül, majd további 20 kilométeren keresztül három felzárkózóval együtt vezetett a szakaszon. Az összetett végeredmény az utolsó 10 kilométeren dölt el. A sárgatrikós Groves Mátrafüreden leszakadt. Ezután a Jumbo-Visma vezette az élmezőnyt. Ennek köszönhetően sokan leszakadtak. Damien Howson az utolsó két és fél kilométeren emelte a tempót. Őt lemaradva egy nyolcfős csoport követte. Valter Attila ebből a csoportból indulva kezdett hajrázni egy kilométerre a céltól. Rövidesen utolérte a vezető ausztrált és az utolsó 200 méteren egyértelművé vált Valter győzelme a szakaszon és a versenyen.

Összegzés

Végeredmény

Jegyzetek

2020
Tour de Hongrie